Em Portugal
Ermida de Nossa Senhora do Rosário (Corval) — Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora

Capela de São Pedro (Ervidel) — no concelho de Aljustrel, distrito de Beja

Capela de São Pedro (Seia) — distrito da Guarda

Igreja de São Pedro (Leiria)

Desambiguação